SVD eller SvD kan avse: 

 SvD – en svensk morgontidning, se Svenska Dagbladet 
 SVD – en typ av matrisfaktorisering inom linjär algebra, se singulärvärdesuppdelning
 SVD – ett ryskt prickskyttegevär Snayperskaya Vintovka Dragunova, se Dragunov